Plaatsen in de Verenigde Staten
 Chico (Californië)
 Chico (Texas)

Voetbalnaam
 Francisco Aramburu, Braziliaans voetballer
 José Manuel Flores, Spaans voetballer